Кубок Хорватии по футболу 1995/96 года () — 5-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

1995/1996
Спорт в Хорватии в 1995 году
Спорт в Хорватии в 1996 году
Хорватия
Хорватия